Une revue de parapsychologie est une revue à comité de lecture qui permet aux parapsychologues de publier les résultats de leurs travaux.

Les principales revues de parapsychologie
 European Journal of Parapsychology
 Journal of Parapsychology
 Journal of Scientific Exploration
 Journal of the American Society for Psychical Research
 Journal of the Society for Psychical Research
 Parapsychological Convention Proceedings
 Parapsychology Foundation Review
 Revue Française de Psychotronique

Voir aussi 
Pseudo-science

Parapsychologie
Revue de pseudo-science